Colman (, „Täubchen“, latinisiert Columban) ist der Name folgender Heiligen:

 Colman († 1012), Pilger aus Irland, wurde bei Wien zum Märtyrer, siehe Koloman (Heiliger)
 Colman von Cloyne, im 6. Jahrhundert Bischof von Cloyne in Irland
 Colman von Dalaradia, (* ~ 450), Bischof von Dromore (CE)
 Colman von Dromore, im 6. Jahrhundert Bischof von Dromore in Irland
 Colman von Elo, († 611), Neffe des Hl. Columba, Erster Abt von Muckamore (CE)
 Colman von Kilmacduagh, im 7. Jahrhundert Bischof von Kilmacduagh in Irland
 Colman von Lindisfarne, im 7. Jahrhundert Bischof von Lindisfarne in England
 Colman von Mayo, († 676), Bischof von Lindisfarne, Gründer der Diözese Mayo (CE)
 Colman von Templeshambo, († ~ 595), Abt, Zeitgenosse des Aidan  (CE)
 Colman MacCathbad, (13. Jh.), Bischof von Kilroot (CE)
 Colman Mac Lenine, († 601) Hl., Bischof, Gründer der Diözese Cloyne (CE)

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Colman (South Dakota)

Personen:
 Ann Colman (1929–2022), kanadische Eiskunstläuferin
 Chanan Colman (* 1984), dänischer Basketballspieler
 Daniel Colman (* 1990), US-amerikanischer Pokerspieler
 Dave Colman (* 1944), britischer Musiker und DJ
 Eddie Colman (1936–1958), englischer Fußballspieler
 Edward Colman (1905–1995), US-amerikanischer Kameramann
 Frank Colman, britischer Sopranist
 Gastón Colmán (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 George Colman der Ältere (1732–1794), englischer Schriftsteller
 George Colman der Jüngere (1762–1836), englischer Schriftsteller
 Gustavo Colman (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Hila Colman (1909–2008), US-amerikanische Schriftstellerin
 Jane Colman Turell (1708–1735), US-amerikanische Dichterin
 Mike Colman (1968–1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Norman Jay Colman (1827–1911), US-amerikanischer Politiker
 Olivia Colman (* 1974), britische Schauspielerin
 Ronald Colman (1891–1958), britischer Schauspieler
 Samuel Colman (1832–1920), US-amerikanischer Maler und Innenarchitekt
 Sharon Colman (* 1978), britische Regisseurin von Animationsfilmen
 Timothy Colman (1929–2021), britischer Geschäftsmann
 Tony Colman (* 1943), britischer Unternehmer und Politiker
 Trevor Colman (* 1941), britischer Politiker
 Walter Colman OFM († 1645), englischer Märtyrer

im NRHP gelistete Objekte:
 Colman Building, in Seattle, Washington, ID-Nr. 72001272
 Colman House, in Diller, Nebraska, ID-Nr. 82003191

Siehe auch:
 Coleman
 Collmann
 Kolman
 Kolmann